Vamba — rei visigótico
 Vamba (município) — localidade da Espanha 
 Uamba (Nigéria) — localidade da Nigéria
 Uamba — localidade de Angola